Waterford kan syfta på:

Irland
 Waterford (grevskap) – ett grevskap på Irland
 Waterford City  – ett grevskapsdistrikt (förändringar 2014)
 Waterford – en stad på Irland

USA
 Waterford, Connecticut, en kommun i Connecticut
 Waterford, Maine, en kommun i Maine
 Waterford, Vermont, en kommun i Vermont
 Waterford, Kalifornien